Omulew – rzeka, dopływ Narwi
 Omulew – jezioro
 Omulew – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno